Остролучка () — вид лучепёрых рыб из семейства карповых, единственный в роде Capoetobrama.

Распространение 
Обитает в пресных водоёмах Центральной Азии (Амударья, Сырдарья, Кашкадарья) с температурой воды +16…+20 °С. В настоящее время после зарегулирования стока рек, её численность во многих водоемах резко сократилась. В настоящее время является эндемиком Центральной Азии. Занесена в Красную книгу Узбекистана. Промыслового значения не имеет.

Описание 
Длина достигает 25 см., масса до 150 грамм. Остролучка имеет глоточные однорядные зубы. От верхнего края жаберной щели до основания хвостового плавника тянется полоска из темных пигментных точек. У половозрелых самцов на голове, теле и плавниках эпителиальные бугорки. Половозрелости достигает в 3 года при длине тела 10-14 см. Нерест проходит в апреле-июне на небольшой глубине. Нерестилища находятся на мягком илистом грунте. Плодовитость колеблется в пределах 6-90 тысяч икринок.
Питается илом, детритом, остатками наземных растений.

Подвиды 
Выделяют 2 подвида:

Примечания 

Карповые
Монотипические роды лучепёрых рыб
Рыбы Азии
Животные, описанные в 1872 году